Zur Chronik von Grieshuus – novella di Theodor Storm del 1884
 L'erede dei Grishus (Zur Chronik von Grieshuus) – film del 1925 diretto da Arthur von Gerlach